Razer Game Booster — программа, разработанная компанией IObit в сотрудничестве с Razer, для повышения производительности системы и оптимизации игрового процесса, за счёт отключения процессов и служб. Распространяется бесплатно.

Функции 
 Переход в «игровой режим» с отключением незадействованных приложений и очисткой оперативной памяти
 Съёмка видео, аудио и скриншотов
 Дефрагментация игровых папок и файлов
 Автоматический поиск и обновление драйверов
 Загрузка дополнительного ПО
 Улучшение интернет соединения для плавности в сетевых играх.

Описание 
Game Booster позволяет отключить и освободить оперативную память от ненужных приложений, системных процессов и служб, таким образом освобождая системные ресурсы для игры. Для ускорения также может быть применена дефрагментация файлов, связанных с играми, что ускоряет время работы с ними.

Критика 
«Использовать Razer Game Booster имеет смысл на относительно слабых компьютерах, когда освобождение системных ресурсов в виде оперативной памяти и процессора даст возможность игре работать лучше. Если же у Вас мощный процессор, много оперативной памяти, хорошая видеокарта, то данная программа практически никаких улучшений не покажет» .

Ссылки 
 Скачать Game Booster с сайта Razer.
 Razer Game Booster: получить от игр максимум. Tom’s Hardware.
 Razer Game Booster v4.0.68.0 / Бывший Iobit Game Booster
 Описание Razer Game Booster
 Возможности Razer Game Booster
 Описание + видеообзор. 3dnews.
 Game Booster повысит производительность геймерского ПК. Ferra.ru
 Razer Game Booster (formerly Game Booster) 3.4 / 3.6.0.283 Beta. softpedia.com
 Give Your PC Games a Boost for Free. pcmag.com

Примечания 

Прикладное программное обеспечение